Personen
 Gerald Durrell, een Brits natuuronderzoeker
 Jim Durrell, een Canadees politicus
 Lawrence Durrell, een Brits schrijver
 Martin Durrell, een Brits academicus
 Michael Durrell, een Amerikaans acteur

Overige
 Durrell (plaats), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Durrell Wildlife Conservation Trust, een natuurbeschermingsorganisatie
 Jersey Zoo, voorheen Durrell Wildlife Park; een zoo op het Kanaaleiland Jersey